Реве́ст-де-Брус (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Банон. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04162.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 248 человек.

Климат

Экономика 

В 2007 году среди 154 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 105 были экономически активными, 49 — неактивными (показатель активности — 68,2 %, в 1999 году было 69,4 %). Из 105 активных работали 95 человек (56 мужчин и 39 женщин), безработных было 10 (5 мужчин и 5 женщин). Среди 49 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Свв. Козьмы и Дамиана
 Железная колокольня (1864 год)
 Замок (XVII век), сейчас в нём расположена мэрия

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки